Bubutan (Bubutan)
 Bubutan (Purwodadi)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing